Max Keil Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Max Keil Building (712 N. Market St., Wilmington, Delaware), NRHP-ID 85000152
 Max Keil Building (700 N. Market St., Wilmington, Delaware), NRHP-ID 85000153